Sphinx judsoni är en fjärilsart som beskrevs av Weiss 1932. Sphinx judsoni ingår i släktet Sphinx och familjen svärmare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Svärmare
judsoni